Taxenbach ist ein geographischer Name in Österreich:

 Taxenbach, Marktgemeinde im Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Taxenbach (Fluss), linker Zufluss der Deutschen Thaya nach Oberedlitz (Gemeinde Thaya), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:
 Tassenbach